Lochaber puede referirse a:

 Lochaber, área de gestión bajo tutela del Consejo de las Tierras Altas de Escocia un antiguo distrito de la región de las Tierras Altas.
 Lochaber, cantón de Quebec, Canadá.
 Lochaber-Partie-Ouest, cantón de Quebec, Canadá.